Une hache est un outil.

Préhistoire 
 Une hache à douille avait probablement une utilisation monétaire.

Titre 

 Martín (Hache), parfois Martín (H), est un drame hispano-argentin réalisé par Adolfo Aristarain, sorti en 1997.

Toponymes

, rivière de Basse-Saxe en Allemagne ;

Lac la Hache, village situé dans le district régional de Cariboo, au centre de la province de Colombie-Britannique au Canada.
 Le Parc provincial du Lac La Hache () est un parc provincial de la Colombie-Britannique (Canada)

Pointe à la Hache, census-designated place dans l'État américain de la Louisiane.

La rue de la Hache est une voie du centre de la commune de Nancy
 La rue de la Hache est une voie de Strasbourg
 La rue de la Hache est une voie de Toulouse.

Patronymes 

 La Famille Hache est une célèbre famille d'ébénistes grenoblois ;
 Cloé Hache (1997-), est une nageuse française ;
 Émile Hector Hache (1805-1931), militaire français ;
 Joëlle Hache (?-) est une monteuse française ;

Voir aussi 

Patronyme français